Гешов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Гешов, Димитр (1860—1922) — болгарский военный деятель, генерал пехоты (1919). 
 Гешов, Иван Евстатиев (1849—1924) — болгарский политик, премьер-министр Болгарии в 32-м правительстве (1911-1913).